Freelancer může být: 
 Nezávislý profesionál
 Freelancer (videohra), videohra, vesmírný simulátor
 Freelancers, film